Мухаммад VIII
 Мухаммад VIII аль-Мутамассик (1409—1431) — эмир Гранады с 1417 по 1419 год и с 1427 по 1429 год из династии Насридов
 Мухаммад VIII аль-Амин (1881—1962) — последний бей Туниса с 15 мая 1943 до 20 марта 1956